The Mix Tape – album di KRS-One del 2002
 The Mix Tape – album di MC Breed del 2004